«Пья́ный ма́стер» (, ) — гонконгский художественный фильм 1978 года режиссёра Юнь Вопхина в жанре комедийного боевика с боевыми искусствами. Фильм был успешным в прокате Гонконга, собрав в два с половиной раза больше, чем предыдущий фильм с Чаном, «Змея в тени орла», который также считается успешным. Другое известное русское название фильма — «Их звали Костоломы» ().

Сюжет 

Вон Фэйхун (в некоторых переводах — Фредди Вонг) — сын мастера кунг-фу. Недисциплинированный хулиган, но при этом имеющий прекрасные способности к кунг-фу, он не слушается отца и дерётся с каждым встречным, доставляя этим неприятности отцу и его школе. Отец отдаёт его для обучения старику Соу, знатоку стиля «восьми пьяных святых». Начальное обучение новому стилю очень тяжёлое и выглядит как откровенное издевательство учителя над учеником. Парень всеми силами пытается отлынивать и, в конце концов, сбегает от учителя… и тут же нарывается на неприятности — сталкивается с мастером по прозвищу Молниеносная Нога, зарабатывающим на жизнь заказными убийствами. Мастер не убивает молодого нахала, а лишь унижает, демонстрируя несовершенство его кунг-фу, и обращает в бегство раздетым. Подавленный позорным поражением, Фэйхун (Фредди) возвращается к учителю, извиняется и просит учить его дальше. В результате он за год осваивает новый стиль, став действительно непобедимым. В финале он успевает победить Молниеносную Ногу, которому заплатили за убийство его отца, и спасти отца от гибели.

В ролях

Съёмочная группа 

 Кинокомпания: Seasonal Film Corporation
 Продюсер: Ын Сиюнь
 Режиссёр: Юнь Вопхин
 Ассистент режиссёра: Хо Тхиньсин, Сяо Лун, Норман Ло
 Постановка боёв: Юнь Вопхин, Сюй Ся, Бренди Юнь, , 
 Художник: Джонатан Тин
 Сценарий: Ын Сиюнь, Сяо Лун
 Композитор: Чау Фуклён
 Грим: Коу Сиупхин, Лоу Сёйлинь, Пау Куоклань
 Дизайнер по костюмам: Хун Кхюньхой
 Оператор: Чён Хой
 Монтаж: Пхунь Хун

Технические данные 

 Язык: кантонский
 Продолжительность: 111 мин
 Изображение: цветной
 Плёнка: 35 мм
 Формат: 2,35:1.
 Звук: моно

Кассовые сборы в Гонконге 

За тридцать дней кинотеатрального проката в Гонконге, с 5 октября по 3 ноября 1978 года, фильм собрал чуть больше шести с половиной миллионов гонконгских долларов. Благодаря этому картина заняла второе место в списке самых кассовых фильмов Гонконга за 1978 год, уступив лишь комедии «Контракт» ().

Награды и номинации 

16-й Тайбэйский кинофестиваль Golden Horse (1979) — номинации в следующих категориях:
 Лучший художественный фильм
 Лучшая мужская роль второго плана — Юнь Сиутхинь

Историческая основа 

Персонаж Джеки Чана Хуан Фэйхун — реальная фигура китайской истории, мастер единоборств, целитель и революционер. Он стал героем китайского фольклора и много раз появлялся в фильмах и телевизионных программах Гонконга. Другой персонаж, Соу Чхань или «Нищий Соу» — также основан на историческом Соу Чхане (Су Цане), одном из «Десяти Кантонских Тигров», в число которых входил и отец Фэйхуна  (Хуан Циин).

Продолжения и подражания 

В 1979 году Юнь Сиутхинь снова сыграл роль Нищего Соу в фильме Юнь Вопхина «Пьяный кулак Юга и Севера», который иногда называют «Пьяный мастер 2», хотя он не является настоящим продолжением «Пьяного мастера» и в нём нет персонажа Джеки Чана. Настоящее продолжение «Пьяный мастер 2» вышло в 1994 году, этот фильм известен также как «Легенда о пьяном мастере». Несмотря на «продолжаемость», фильм практически не имеет ничего общего с оригиналом.

Было снято множество подражаний: «Пьяный монах из Шаолиня» (1982) с Гордоном Лю, «Пьяный тайцзи» (1984) с Донни Йеном, «Пьяный мастер 3» (1994) с Энди Лау.

В 2010 году Юнь Вопхин, режиссёр этой киноленты, снял фильм «Настоящая легенда», который можно назвать приквелом, так как в нём объясняется, почему Нищий Соу стал пьяницей.

Другие названия 

Данные приведены в соответствии с IMDb.

  International (imdb display title) (English title) / Italy / UK / USA
  Sweden
  Malaysia (Malay title)
  India (English title)
  Hong Kong (literal title) (Mandarin title)
  Hong Kong (English title)
  (undefined)
  West Germany
  Spain
  Greece
  West Germany
  Finland (video title)
  France
  Serbia (imdb display title)
  Portugal (imdb display title)
  Poland
  Hungary (imdb display title)
  West Germany
  Philippines (English title)
  Hong Kong (Mandarin title)

Видеорелизы 

 24 апреля 2000 — Великобритания (дистрибьютор — ).
 2 апреля 2002 — США (дистрибьютор — Columbia Pictures).
 18 марта 2004 — Франция (дистрибьютор — HKVideo).
 30 апреля 2004 — Гонконг (дистрибьютор — ).

В России фильм также выпускался на лицензионных DVD и VHS от ВидеоСервис, а также на пиратских видеокассетах.

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 «Пьяный мастер»  на сайте Hong Kong Cinemagic
 Рецензия на фильм на HKCinema.ru 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-боевики 1978 года
Фильмы Юнь Вопхина
Фильмы на кантонском языке
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1978 года
Комедийные боевики
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Гонконга 1978 года